Oligognathus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Spengel 1882. Oligognathus ingår i familjen Oenonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Oligognathus